Welton Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Welton Lake (sjö i Kanada), Nova Scotia,

USA 

 Welton Lake (sjö i USA), Wyoming, Carbon County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar